Bałwanicowate (Cymodoceaceae Vines) – rodzina roślin jednoliściennych z rzędu żabieńcowców (Alismatales). Należy tu 5 rodzajów z 16 gatunkami. Są to hydrofity występujące w wodach przybrzeżnych mórz i oceanów w strefie tropikalnej, rzadziej umiarkowanej. W Europie występują przy brzegach Morza Śródziemnego. Rodzajem typowym jest bałwanica (Cymodocea K. D. König). Rośliny jedno- lub dwupienne o liściach wstęgowatych, na szczycie drobno ząbkowanych. Kwiaty zebrane w wierzchotkowate kwiatostany, z kwiatami tworzącymi skupienia podparte podsadkami lub wolno rosnącymi. Słupki z długimi szyjkami, często rozgałęzionymi i z wydłużonymi znamionami.

Systematyka 
 Systematyka według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rupiowate należą do rzędu żabieńcowców i zajmują w jego drzewie filogenetycznym następującą pozycję:

 Wykaz rodzajów
 Amphibolis C.Agardh
 Cymodocea K.Koenig – bałwanica
 Halodule Endl.
 Syringodium Kutz.
 Thalassodendron Hartog

Przypisy